Висенте Хосе Матиас Вуосо (; род. 3 ноября 1981, Мар-дель-Плата, Аргентина) — мексиканский футболист, выступавший на позиции нападающего. Известен по выступлениям за клубы «Америка», «Сантос Лагуна» и сборную Мексики.

Клубная карьера 
Вуосо начал карьеру в «Индепендьенте». В 2000 году он дебютировал за команду в аргентинской Примере. На протяжении долгого времени Матиас составлял одну из самых ударных связок чемпионате с уругвайцем Диего Форланом. Летом 2002 года он Вуосо покинул Аргентину и перешёл в английский «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. За новую команду Матиасу так и не удалось дебютировать и он по окончании сезона вернулся в Южную Америку. Его новым клубом стал мексиканский «Сантос Лагуна». В новой команде уже было ударная связка нападающих, чилиец Родриго Руис и Харед Борхетти поэтому почти все матчи Апертуры 2003 Вуосо провёл выходя на замену. Вскоре Боргетти получил травму и Матиас занял его место, сумев выиграть конкуренцию. После ухода Хареда Вуосо стал основной ударной силой «Сантоса». В Клаусуре 2005 он забил 16 мячей в 19 матчах и стал Лучшим бомбардиром Лиги MX. В Апертуре того же года Матиас повторил данное достижение.

В 2006 году Вуосо перешёл в «Америку», но сыграв всего в 20 встречах вернулся обратно в «Сантос». Он вернулся в клуб в плохой форме, поэтому первое время сидел на скамейке запасных. В Клаусуре 2008 он стал одним из творцов чемпионства «Лагуны». В Клаусуре 2010 Вуосо стал настоящим антигероем финала, дважды не реализовав пенальти во ворота «Толуки», а затем промахнулся в послематчевой серии. После этой встречи он был выставлен на трансфер и во второй раз перешёл в «Америку». В своём первом сезоне Матиас забил 8 голов и помог команде дойти до финала, где она уступила чемпионаство «Сантосу».

Летом 2012 года Вуосо перешёл в «Атлас». 22 июля в матче против УНАМ Пумас он дебютировал за новый клуб. 7 октября в поединке против «Крус Асуль» Матиас забил свой первый гол за команду.

Летом 2014 года Вуосо перешёл в «Чьяпас». 21 июля в матче против «Гвадалахары» он дебютировал за команду. Через неделю в поединке против «Толуки» Матиас забил свой первый мяч за «Чьяпас». После выступления за сборную на Кубке Америки, Вуосо перешёл в «Крус Асуль». 9 августа в матче против «Леона» он дебютировал за новую команду. 22 августа в поединке против «Керетаро» Вуосо сделал «дубль», забив свои первые голы за «Крус Асуль».

Летом 2016 года Вуосо вернулся в Аргентину, подписав контракт с «Тальерес». 1 октября «Альдосиви» он дебютировал за новый клуб. В начале 2017 года Матиас подписал контракт с «Коррекаминос». 28 января в матче против «Минерос де Сакатекас» он дебютировал за новый клуб. 11 марта в поединке против «Корас де Тепик» Вуосо сделал «дубль», забив свои первые голы за «Коррекаминос».

Международная карьера 
В 2008 году в матче против сборной Ямайки Вуосо дебютировал за сборную Мексики. 13 ноября в поединке против сборной Эквадора он забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2015 года Вуосо попал в заявку на участие Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против сборных Боливии, Чили и Эквадора. В поединке против хозяев турнире Матиас сделал «дубль».

Голы за сборную Мексики

Достижения 
Командные

 «Сантос Лагуна»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2008

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Лиги MX — Клаусура 2005
 Лучший бомбардир Лиги MX — Апертура 2005

Примечания

Ссылки 
 
 
 Guardian statistics
 Argentine Primera Statistics
 Article on Vuoso’s stay at Man City

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «Коррекаминос»